windei (miskraam), een soort miskraam
windei (vogel), een mislukt ei van een vogel